Timothy 'Tim' 'Speed' Speedle – fikcyjna postać z amerykańskiego serialu kryminalistycznego CSI: Kryminalne zagadki Miami. Grany przez amerykańskiego aktora Rory’ego Cochrane’a.

Timothy Speedle urodził się 24 czerwca 1973 w Queens w Nowym Jorku. Tim był trzeciopoziomowym specjalistą od pracy w terenie i pracoholikiem. Miał młodszego o 13 lat brata. Ojciec był właścicielem sieci rodzinnych restauracyjek, a matka działaczką organizacji charytatywnych pomagających biednym dzieciom. Zagrał w 49 odcinkach serialu. Ostatni odcinek z jego udziałem zatytułowany Lost Son jest równocześnie początkiem trzeciego sezonu. Wystąpił również gościnnie w 4. odcinku 6. sezonu Bang, bang your debt, w którym jego duch pomógł Ericowi Delko odnaleźć kluczowy dla śledztwa dowód. Jego najlepszymi przyjaciółmi byli Eric Delko i Horatio Caine. Ten ostatni podsumował śmierć Tima słowami: Gdy zatnie ci się pistolet, to tak jakbyś popełnił samobójstwo.

Speedle, Tim